

Personen 
 Mena Suvari (1979), een Amerikaans filmactrice
 Maria Mena (1986), een Noorse popzangeres
 Antonio Ortiz Mena (1907 - 2007), een Mexicaans politicus en econoom
 Luis Felipe Bravo Mena, voormalig voorzitter van de Mexicaanse PAN-partij
 Mena Elisabeth Cremer Eindhoven (1855 - 1931), een Nederlands schrijfster
 Eusebio Sacristán (1964), officieel Eusebio Sacristán Mena, voetbalnaam Eusebio
 Menas van Alexandrië, (285 - c. 309), ook bekend als Mina of Mena, een heilige uit het vroege christendom

Overig 
 Mena (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Valle de Mena, een gemeente in de Spaanse provincie Burgos
 Aboe Mena, ook wel Abu Mena, een stad uit de Late Oudheid in Egypte
 Brouwerij Mena, een voormalige Belgische bierbrouwerij, tegenwoordig vrijetijdscentrum De Mena
Mena (geslacht), een geslacht van zeeanemonen
 Mena limnicola, een zeeanemonensoort uit de familie Halcampidae
 Mena chilkaea, een zeeanemonensoort uit de familie Halcampidae
Mena (godin), een Romeinse godin
MENA, de regio Middle East and North Africa
 MENA Tour, een cyclus van golftoernooien
 Mauritaans voetbalelftal, bijgenaamd Mena